Marin Sanudo il Vecchio (1270 ca.-1343 ca.) – letterato, viaggiatore e geografo veneziano

Marin Sanudo il Giovane (1466-1536) – storico, cronista e politico veneziano